RΛZΞR − azienda statunitense di videogiochi
 Razer − nome con cui era riconosciuto in precedenza il canale canadese MTV2
 Razer − personaggio della serie animata Lanterna Verde
 Razer − personaggio del fumetto Flash